Ключ 108 (трад. и упр. 皿) — ключ Канси со значением «блюдо»; один из 23, состоящих из пяти штрихов.

В словаре Канси есть 129 символов (из ), которые можно найти c этим радикалом.

История 
Древняя идеограмма изображала чашу на толстой ножке.

В современном языке иероглиф используется в значениях «сосуд, посуда, утварь».

В качестве ключевого знака иероглиф используется редко.

В словарях находится под номером 108.

Примеры иероглифов 

 Примечание: Ваш браузер может отображать иероглифы неправильно.

См. также 
 Словарь Канси
 Ключ (иероглифика)

Литература

Ссылки 
 Словарь Канси онлайн 
 Словарь иероглифов с индексом иероглифических ключей
 Таблица иероглифических ключей проекта Унихань 
 Ключ 108  на сайте graphemica.com
 Ключ 108 на сайте scriptsource.org

Иероглифические ключи